Prionotus är ett släkte av fiskar. Prionotus ingår i familjen knotfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knotfiskar
Prionotus